Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular ist der Name folgender Kriegerdenkmale für die „Helden der Napoleonischen Kriege auf der Iberischen Halbinsel“:

 Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Lissabon)
 Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular (Porto)